

Муніципалітети у Франції 
 Пере () — муніципалітет у Франції, у регіоні Нова Аквітанія, департамент Приморська Шаранта
 Пере () — муніципалітет у Франції, у регіоні Окситанія, департамент Верхні Піренеї
 Пере () — муніципалітет у Франції, у регіоні Нова Аквітанія, департамент В'єнна
 Пере () — муніципалітет у Франції, у регіоні Пеї-де-ла-Луар, департамент Сарта
 Пере () — муніципалітет у Франції, у регіоні Окситанія, департамент Еро

Прізвище 
 Олів'є Пере (;  17 березня 1971) — французький журналіст, кінокритик та продюсер

Інше 
Перре